Fattori es un apellido que puede hacer referencia a:

 Giovanni Fattori, pintor italiano. 
 Federico Fattori, futbolista argentino.